Pertti Lehtonen, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1998, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 114.

Son maillot le numéro 23 est retiré de l'équipe des HIFK.

Carrière en club

Carrière internationale

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1982 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974 || Karhu-Kissat || SM-sarja
|| 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
| 1975-1976 || PiTa Pitajanmaki || I-divisioona
|| 35 || 5 || 6 || 11 || 91 || || || || || 
|-
| 1976-1977 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 3 || 4 || 7 || 42 || 7 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 1977-1978 || HIFK || SM-liiga
|| 34 || 5 || 6 || 11 || 56 || || || || || 
|-
| 1978-1979 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 9 || 11 || 20 || 61 || 6 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 1979-1980 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 12 || 14 || 26 || 39 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1980-1981 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 9 || 16 || 25 || 34 || 7 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 1981-1982 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 15 || 21 || 36 || 40 || 8 || 4 || 2 || 6 || 10 
|-
| 1982-1983 || HIFK || SM-liiga
|| 35 || 10 || 14 || 24 || 36 || 9 || 3 || 5 || 8 || 2
|-
| rowspan='2'|1983-1984 || HIFK || SM-liiga
|| 37 || 19 || 25 || 44 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Olympiajoukkue || SM-liiga
|| 8 || 2 || 1 || 3 || 6 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 14 || 16 || 30 || 20 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 17 || 9 || 26 || 28 || 10 || 3 || 0 || 3 || 4
|-
| 1986-1987 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 17 || 14 || 31 || 24 || 3 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 1987-1988 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 16 || 14 || 30 || 48 || 6 || 1 || 5 || 6 || 10
|-
| 1988-1989 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 16 || 18 || 34 || 36 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1989-1990 || HIFK || SM-liiga
|| 40 || 7 || 13 || 20 || 34 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1990-1991 || HIFK || SM-liiga
|| 43 || 5 || 25 || 30 || 30 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1991-1992 || HIFK || SM-liiga
|| 34 || 7 || 19 || 26 || 14 || 9 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 1992-1993 || HIFK || SM-liiga
|| 48 || 9 || 12 || 21 || 30 || 4 || 1 || 0 || 1 || 25
|-
| 1993-1994 || HIFK || SM-liiga
|| 46 || 10 || 15 || 25 || 32 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1994-1995 || HIFK || SM-liiga
|| 46 || 15 || 21 || 36 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1995-1996 || HIFK || SM-liiga
|| 43 || 5 || 13 || 18 || 30 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1996-1997 || HIFK || SM-liiga
|| 47 || 8 || 9 || 17 || 16 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || HIFK || SM-liiga
|| 14 || 0 || 3 || 3 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

En équipe nationale 

| 1981|| Championnat du monde  || 8|| 0|| 2|| 2|| 8 ||align="left" | 
|- 
| 1982|| Championnat du monde|| 7|| 0|| 4|| 4|| 0|| align="left" | 
|- 
| 1983|| Championnat du monde|| 10|| 2|| 1|| 3|| 6|| align="left" | 
|- 
| 1984|| Jeux olympiques || 6|| 0|| 1|| 6|| 6|| align="left" | 
|- 
| 1989|| Championnat du monde|| 9|| 0|| 2|| 2|| 0|| align="left" |

Notes et références 

Naissance en octobre 1956
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila